Двадесет и осмото (XXVIII) хилядолетие пр.н.е. обхваща периода от началото на 28 000 г. пр.н.е. до края на 27 001 г. пр.н.е.

Събития 

Хилядолетия